Municipio de Viking puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Viking (condado de Richland, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Viking (condado de Traill, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Viking (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Viking (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.